Nipponophyllum är ett släkte av ringmaskar. Nipponophyllum ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Nipponophyllum